Strien ist der Familienname folgender Personen:

 René Strien (* 1953), deutscher Verleger, Übersetzer und Herausgeber
 Sebastian van Strien (* 1956), niederländischer Mathematiker